Джон Фриман (? — 28.07.1921) — деятель рабочего движения США и Австралии. Делегат III конгресса Коммунистического Интернационала. Похоронен на Красной площади в Москве.

Биография 
Джон Фриман начал борьбу против капиталистического строя ещё в США, где состоял членом профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», участвовал в стачках, выступал с резкой критикой оппортунистической верхушки Американской федерации труда. Был анархо-синдикалистом.

Спасаясь от репрессий, бежал в Австралию, где продолжал пропагандировать идеалы «Индустриальных рабочих мира», познакомился с русским революционером-эмигрантом Артёмом.

Брошенный австралийскими властями в тюрьму за активные выступления в защиту Советской России Фриман объявил голодовку. Правительство Австралии выслало Джона Фримана из страны в Германию.

Он сумел пробраться в РСФСР и стал знакомиться с жизнью молодой республики.

Фриман понял ошибочность взглядов лидеров ИРМ, в частности их курса на отказ от политической борьбы. Стал коммунистом, участвовал в работе II и III конгрессов Коминтерна в Москве.

Погиб во время испытания аэровагона, возвращаясь из Тулы в Москву. Вместе с ним погибло 7 человек, включая большевика Ф. А. Сергеева (Артёма).

Похоронен на Красной площади в Москве в братской могиле.

Литература 
 Абрамов А. У Кремлёвской стены. — М.: Политиздат, 1988. С. 141—142, ISBN 5-250-00071-1.
 
 Рогов А. И. Список похороненных на Красной площади у Кремлёвской стены, М.

Ссылка 

Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Коммунисты США
Коммунисты Австралии
Анархо-синдикалисты
Анархисты США
Погибшие в железнодорожных катастрофах